Дюпонт-сёркл ():

  — район и историческая местность в Вашингтоне 
 Дюпонт-сёркл — станция Вашингтонского метро
 Дюпонт-сёркл — фонтан, исторический памятник, в Вашингтоне 
 Дюпонт-сёркл — здание на Коннектикут-авеню 1350 в Вашингтоне